Orde van de Bevrijding (Frankrijk), ridderorde in Frankrijk.
 Orde van de Bevrijding (Vietnam), ridderorde in Vietnam.